Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

alsook:
 Conservatieve Partij (Brazilië)
 Conservative Party of Canada
 Conservatieve Partij (Hongarije)
 Høyre in Noorwegen
 Partia Konserwatywna in Polen
 Conservatieve Partij (Roemenië)
 Conservatieve Partij (Roemenië, 1880-1918)
 Konserwatiewe Party (Zuid-Afrika)

Zie ook 
 Partido Conservador (doorverwijspagina)